Chédevilles ist der Nachname einer französischen Musikerfamilie mit folgenden bekannten Vertretern:

 Nicolas Chédeville le cadet/d. J. (1705–1782), Komponist, Oboist sowie Dudelsackpfeifer (Musette de Cour) des Barocks
 Pierre Chédeville (1694–1725), Komponist, Oboist und Dudelsackpfeifer (Musette de Cour) des Barocks
 Esprit Philippe Chédeville (1696–1762), Musettevirtuose, Komponist und Instrumentenbauer
 Chédeville (Musikerfamilie)